Професіональна футбольна група А 1994–95 — 71-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Левскі (Софія).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Локомотив (Софія) взяв участь у Кубку володарів кубків 1995—1996 як володар Кубка Болгарії 1994—1995.
2. Після закінчення сезону клуб ЛЕКС змінив назву на Ловеч.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1994–1995
Болгарія
Болгарія
1994 у болгарському спорті
1995 у болгарському спорті